Saint Torquat peut désigner :
 Saint Torquat, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux au ;
 Saint Torquat, apôtre de l'Espagne, évêque d'Acci (Guadix) au .
 Saint Torquat, évêque légendaire d'Empúries, issu peut-être d'un dédoublement du précédent.

Éponymie :
 San Torcuato, commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne;
 Santorcaz, commune dans la communauté de Madrid.

Homonymie de saints chrétiens